Bellecôte peut désigner :
 le sommet de Bellecôte, un sommet de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 le dôme de Bellecôte, un sommet de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 le glacier de Bellecôte, un glacier de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 le col du Midi de Bellecôte, un col de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 le glacier du Midi de Bellecôte, un glacier de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 la montagne de Bellecôte, un alpage de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 le chalet de Bellecôte, un chalet d'alpage de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 le télésiège du Chalet de Bellecôte, un télésiège de France situé dans le massif de la Vanoise ;
 la télécabine de Bellecôte, une télécabine de France situé dans le massif de la Vanoise ;